Интернет телевизор може да се односи на:

Интернет телевизор или онлајн телевизор (понекад назван и као веб телевизор)
Паметни телевизор или смарт телевизор (понекад назван и као хибридни телевизор)

Види још
Веб телевизор (вишезначна одредница)